Немања Ковачевић може бити:
 Немања Ковачевић, српски кошаркаш
 Немања Ковачевић (новинар), српски новинар